Аббревиатура:

Профессиональные термины 
 Шаблон:L vls — сервис в настоящей Википедии
 ВЛС — Воздушное лазерное сканирование (Авиация)
 ВЛС — Выдвижная лампа самолётная (Авиация)
 ВЛС — Виртуальная локальная сеть, VLAN (Информатика)
 VLS — сервисная программа в системе Linux (Информатика)
 ВЛС — Воздушная линия связи (Энергетика)
 ВЛС — Виртуальные логистические системы (Экономика)
 ВЛС (?) (футбольный термин, например: Первенство ЛФК ВЛС России текущего года)

 VLS-1 - бразильская ракета